Mełno (powiat Brodnicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Brodnicki
 Mełno (powiat Grudziądzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Grudziądzki